Talitha (ster), de ster iota Ursae Majoris
 Talitha (vlindergeslacht), een geslacht van vlinders
 Talitha (tripsengeslacht), een geslacht van tripsen
 Talitha (voornaam)